Рош (притока Алањона), река у Француској
 Рош (притока Алена), река у Француској
 Рош (притока Изера), река у Француској
 Рош (притока Лоаре), река у Француској
 -{Roche Holding}-, швајцарска здравствена компанија